Warm and Tender — четырнадцатый студийный альбом австралийской певицы Оливии Ньютон-Джон, выпущенный 9 сентября 1989 года на лейблах Mercury Records в Великобритании и Европе и Geffen Records в Северной Америке и  в Австралии. Продюсером вновь выступил Джон Фаррар.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 



Альбомы Оливии Ньютон-Джон
Альбомы, спродюсированные Джоном Фарраром
Альбомы Mercury Records
Альбомы Geffen Records
Альбомы Festival Records
Альбомы музыки для детей